Корф, Семён Николаевич (1855—1923) — Ломжинский и Варшавский губернатор, сенатор.
 Корф, Семён Яковлевич (1891—1970) — военный лётчик, участник Гражданской войны, дважды Краснознамёнец (1920, 1921).